

Geografia

Austria 
 Sankt Lorenz – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Sankt Lorenz – frazione di Rossatz-Arnsdorf, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Sankt Lorenz – quartiere di Lubecca, città extracircondariale (Schleswig-Holstein)
 Sankt Lorenz – ex comune ora frazione di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)

Italia 
 Sankt Lorenz – antico nome tedesco di San Lorenzo in Banale, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)

Russia 
 Sankt Lorenz – antico nome tedesco di Sal'skoe, località nello Zelenogradskij rajon (Kaliningrad)

Pagine correlate 
 Sankt Lorenzen – pagina di disambiguazione
 San Lorenzo (disambigua) – pagina di disambiguazione